Software in the Public Interest, Inc. (SPI) — некоммерческая организация, созданная Брюсом Перенсом в 1997 году с целью помочь другим организациям создавать и распространять свободное программное обеспечение и открытые аппаратные решения. Любой человек имеет право подать заявку на членство в организации.

В 2007 году SPI была выбрана Фондом Викимедиа в качестве независимого нейтрального партнёра для проведения выборов в Совет Попечителей. По 2011 год выборы и наиболее важные опросы, организованные Фондом Викимедиа, проводились на защищённых серверах этой организации.

Связанные проекты 
33 проекта связаны с SPI:
 0 A.D. — свободная трёхмерная игра в жанре исторической стратегии в реальном времени;
 ankur.org.in — группа волонтёров, занимающихся локализацией и интернационализацией, целью которых является улучшение поддержки бенгальского языка в свободном и открытом программном обеспечении;
 aptosid — дистрибутив Linux, основанный на Debian;
 Arch Linux — дистрибутив Linux;
 Debian — дистрибутив Linux;
 Drizzle — система управления базами данных, форк MySQL;
 Drupal — система управления содержимым;
 FFmpeg — набор библиотек для работы с аудио и видео;
 Fluxbox — менеджер окон X Window System;
 freedesktop.org — инициативная группа по стандартизации различных графических сред пользователя для операционных систем POSIX;
 FreedomBox — общественный проект по разработке, проектированию и продвижению персональных серверов, на которых запущено свободное программное обеспечение для обеспечения работы распределенной социальной сети, электронной почты и аудио/видео связи;
 Fresco — проект оконного интерфейса, который мог бы заменить X Window System (не поддерживается);
 Gallery — проект для управления и публикации цифровых фотографий и видеоклипов посредством публикации их на веб-сервере;
 GNUstep — свободная реализация OpenStep;
 GNU TeXmacs — платформа для подготовки и редактирования документов со специальными возможностями для учёных;
 haskell.org — организация, представляющая open source сообщество Haskell; Haskell — чистый функциональный язык программирования общего назначения;
 Jenkins — инструмент непрерывной интеграции, форк Hudson;
 LibreOffice — офисный пакет, форк OpenOffice.org;
 madwifi-project.org — группа волонтёров, разрабатывающая драйвера Linux для устройств WLAN, основанных на чипсетах Atheros;
 OFTC
 OpenVAS — сканер безопасности, форк свободной версии Nessus;
 Open Bioinformatics Foundation
 Open Voting Foundation
 Open64 — открытый оптимизирующий компилятор под архитектуры Intel IA-64 (Itanium) и x86-64;
 OpenWrt — прошивка, основанная на Linux, для домашних маршрутизаторов (роутеров);
 OSUNIX
 Path64
 PostgreSQL — свободная объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД);
 Privoxy — свободный веб-прокси;
 The HeliOS Project
 TideSDK
 Tux4Kids — проект по разработке качественного программного обеспечения для детей;
 YafaRay — свободная программа трассировки лучей.

Совет директоров 
На данный момент организация состоит из:
 Президент — Bdale Garbee
 Вице-президент — Joerg Jaspert
 Секретарь — Jonathan McDowell
 Управляющий финансами
 Совет директоров:
 Joshua D. Drake
 David Graham
 Jimmy Kaplowitz
 Martin Zobel-Helas
 Консультанты:
 Юридический консультант — Gregory Pomerantz
 Лидер проекта Debian

См. также 
 Apache Software Foundation
 Фонд свободного программного обеспечения

Примечания

Ссылки 
 

Debian